Włośnica – choroba pasożytnicza
 Włośnica – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 Włośnica - rodzaj piły